L'edizione 2002-03 della Welsh Premier League vide la vittoria finale del Barry Town.

Capocannoniere del torneo fu Graham Evans (Caersws), con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Barry Town Campione del Galles 2002-03.
 Welshpool Town e Llanelli retrocesse.

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
Campionato gallese di calcio